Al Miqdādīyah kan syfta på följande platser:

Irak 

 Al Miqdādīyah (distriktshuvudort i Irak), Diyala, 
 Al-Muqdadiya District, distrikt, Diyala, 

Robotskapade Irakförgreningar